Karasjok, localité en Norvège
 Kárášjohka, rivière en Norvège